Le terme expérience de Michelson peut renvoyer à
 Expérience de Michelson-Morley, série d'expériences d'optique réalisées entre 1881 et 1887 dans le but de démontrer l'existence de l'éther luminifère 
 Expérience de Michelson-Gale-Pearson, expérience de physique réalisé en 1925